Веречье — топоним.

Белоруссия 
 Веречье (Веречье) — деревня Городокского района Витебской области. Входит в Стодолищенский сельсовет, до 2004 года — административный центр Веречского сельсовета

Россия 
 Веречье — прежнее название станции Викторово.